Die 1. Amateurliga Hessen 1955/56 war die sechste Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde Spvgg. 03 Neu-Isenburg. Absteigen mussten Frankfurter FV Sportfreunde 04, Olympia Lampertheim und SV Herborn.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1955/56 bei asc-neuenheim.de

1956
Fußballsaison 1955/56
1956